Das Herrendoppel der French Open 2009 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Pablo Cuevas und Luis Horna. Das Finale bestritten Lukáš Dlouhý und Leander Paes gegen Wesley Moodie und Dick Norman, welches Dlouhý und Paes in drei Sätzen gewannen. Für Dlouhý war dies der erste Grand-Slam-Titel, während es für Paes bereits der dritte Triumph bei den Australian Open (nach 1999 und 2001) und fünfte Grand-Slam-Titel insgesamt war.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den French Open 2009 wurden im Herrendoppel die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Turnierplan Herrendoppel auf der ATP-Homepage
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2009